Лисенчук — украинская фамилия. Известные носители:
 Лисенчук, Геннадий Анатольевич (род. 1947) — советский футболист, украинский футбольный и футзальный тренер.
 Лисенчук, Сергей Геннадьевич (род. 1972) — украинский футбольный арбитр Первой национальной категории.